

Patronyme 
  (1858-1921), ornithologue australien
 Andy Milligan (1929-1991), réalisateur américain ;
 Dustin Milligan (1985-), acteur de cinéma canadien. 
 Keith Milligan (1950-), homme politique canadien.
 Mark Milligan (1985-), joueur de football australien.
 Mike Milligan (1967-), joueur de football irlandais.
 Peter Milligan, auteur de bande dessinée irlandais.
 Spike Milligan (1918-2002), écrivain et comédien irlandais.
 William Milligan (1821-1893), théologien écossais 
Billy Milligan (1955-2014), criminel américain

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais